Фито:
 Фито () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг, Вьетнам.
 Фито, Эдме Николя — французский военный деятель, бригадный генерал (1809 год), граф (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн.